Dendrelaphis é um gênero de cobras  Colubridae distribuídas do Paquistão, Índia e sul da China à Indonésia, Timor-Leste, Filipinas, Austrália, Nova Guiné e Ilhas Salomão. Existem mais de quarenta espécies descritas. As espécies asiáticas são conhecidas como costas de bronze, enquanto as espécies de Papua Austral são simplesmente chamadas de arbóreas.

Espécies
Esta lista é baseada na lista de verificação mais recente das cobras do mundo e revisões e descrições recentes publicadas na literatura científica.

Dendrelaphis andamanensis 
Dendrelaphis ashoki 
Dendrelaphis bifrenalis  
Dendrelaphis biloreatus  
Dendrelaphis calligaster 
Dendrelaphis caudolineatus 
Dendrelaphis caudolineolatus 
Dendrelaphis chairecacos 
Dendrelaphis cyanochloris 
Dendrelaphis flavescens 
Dendrelaphis formosus 
Dendrelaphis fuliginosus 
Dendrelaphis gastrostictus 
Dendrelaphis girii  
Dendrelaphis grandoculis 
Dendrelaphis grismeri  
Dendrelaphis haasi 
Dendrelaphis hollinrakei 
Dendrelaphis humayuni 
Dendrelaphis inornatus 
Dendrelaphis keiensis  
Dendrelaphis kopsteini 
Dendrelaphis levitoni 
Dendrelaphis lineolatus 
Dendrelaphis lorentzii 
Dendrelaphis luzonensis 
Dendrelaphis macrops 
Dendrelaphis marenae  
Dendrelaphis modestus   
Dendrelaphis ngansonensis 
Dendrelaphis nigroserratus 
Dendrelaphis oliveri 
Dendrelaphis papuensis  
Dendrelaphis philippiensis 
Dendrelaphis pictus  
Dendrelaphis punctulatus  
Dendrelaphis schokari  
Dendrelaphis sinharajensis 
Dendrelaphis striatus  
Dendrelaphis striolatus  
Dendrelaphis subocularis  
Dendrelaphis terrificus 
Dendrelaphis tristis   
Dendrelaphis underwoodi 
Dendrelaphis walli

Leitura adicional
Boulenger GA (1890). The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Reptilia and Batrachia. London: Secretary of State for India in Council. (Taylor and Francis, printers). xviii + 541 pp. (Dendrelaphis, new genus, p. 339).
Boulenger GA (1894). Catalogue of the Snakes in the British Museum (Natural History). Volume II., Containing the Conclusion of the Colubridæ Aglyphæ. London: Trustees of the British Museum (Natural History). (Taylor and Francis, printers). xi + 382 pp. + Plates I-XX. (Genus Dendrelaphis, p. 87, Figure 7).

Wall F (1921). Ophidia Taprobanica or the Snakes of Ceylon. Colombo, Ceylon [Sri Lanka]: Colombo Museum. (H.R. Cottle, Government Printer). xxii + 581 pp. (Genus Dendrelaphis, pp. 220–221).

Ver também 
 Instituto Butantan

Ligações externas
Video of Dendrelaphis kopsteini in Malaysia

Serpentes
Colubridae
Gêneros de répteis